Огугуа «Оу Джи» Ануноби младший ( ; род. 17 июля 1997 года, Лондон, Великобритания) — британский профессиональный баскетболист, выступающий за команду НБА «Торонто Рэпторс». Играет на позиции лёгкого форварда.

Студенческая карьера

Первый курс 
Будучи первокурсником в сезоне 2015/2016 выступал за студенческую команду Университета Индианы в Блумингтоне «Индиана Хузерс». Сыграл 34 матча, набирая в среднем 4,9 очка, делая 2,6 подбора и отдавая 0,5 передач.

Второй курс 
Перед сезоном 2016/2017 Оу Джи Ануноби был выбран в предсезонную всеамериканскую сборную по версии журнала The Sporting News. 18 января 2017 года Ануноби повредил своё колено в матче против команды «Пенн Стэйт Ниттани Лайонс» и в связи с этим выбыл до конца сезона. 10 апреля 2017 Оу Джи объявил о своём намерении выставить свою кандидатуру на предстоящий Драфт НБА.

Карьера в НБА

Торонто Рэпторс (2017—н.в.) 
22 июня 2017 года был выбран под общим 23-м номером на Драфте НБА 2017 года командой «Торонто Рэпторс». 9 июля подписал контракт с «Рэпторс». 14 ноября того же года впервые вышел в стартовом составе в игре против «Хьюстон Рокетс», набрав 16 очков, сделав 2 подбора, 1 передачу и 1 перехват за 30 минут проведённых на паркете. К 15 декабря Оу Джи возглавлял атакующий и оборонительный рейтинг новичков. 3 апреля 2018 года забросил свой первый бросок с сиреной в матче против «Кливленд Кавальерс».

29 января 2019 года был выбран для участия в Матче восходящих звёзд 2019 года.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Индианы
 

Баскетболисты Великобритании
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки «Индиана Хузерс» (баскетбол)